Un ghat,  un ensemble de marches ou de gradins qui recouvrent les rives des cours d'eau en Asie du Sud ;
 Ghat, une oasis dans le sud de la Libye ;
 Ghat, lettre de l'alphabet arménien ;
 Ghat, district en Libye.

Voir aussi 
 Ghats occidentaux, chaîne de montagne dans l'ouest de l'Inde
 Ghats orientaux, chaîne de montagne dans l'est de l'Inde